Система национальных парков Польши состоит из 23 парков. Ранее они подчинялись Управлению национальных парков Польши (Krajowy Zarząd Parków Narodowych), однако в 2004 году были переданы Министерству окружающей среды. Большинство национальных парков разделены на более и менее строго охраняемые территории; кроме того, они окружены природоохранными зонами с более низким статусом.

Ссылки 
 Министерство охраны окружающей среды

 
 
Польша
Национальные парки